Dobreni több romániai település lehet:

 Dobreni, Giurgiu megye
 Dobreni, Neamț megye
 Dobreni, Teleorman megye